Candyman или Candy Man (Кэндимэн):

Кино и телевидение 
 Кэндимэн (фильм) — кинофильм Бернарда Роуза 1992 г. Имеет два продолжения:
 Кэндимэн 2: Прощание с плотью (фильм) (1995)
 Кэндимен 3: День мертвецов (1999)

Музыка 
 The Candy Man — альбом Mississippi John Hurt
 «Candyman» — третий сингл с альбома Кристины Агилеры Back to Basics.
 «Candyman» — песня группы Siouxsie and the Banshees.

Люди 
Это прозвище получили:
 Корлл, Дин — американский серийный убийца
 Одом, Ламар — американский профессиональный баскетболист